Вешалка (также плечики, тремпель) — приспособление для хранения одежды в подвешенном состоянии.
Одежда на ней вешается на крючки либо на плечики (которые тоже называются вешалкой). Плечики используются для демонстрации одежды в магазинах и торговых залах, для этого плечики с одеждой развешивают на отдельно стоящие вешала, либо при помощи кронштейнов на экономпанель. Одежда, хранящаяся на плечиках, не мнётся.

Разновидности 
Существуют разнообразные конструкции вешалки — от гвоздя, вбитого в стену, до вешалок — произведений искусства.

Вешалки могут быть настенными, напольными, переносными (например, вешалка на колесиках).

Выпускается много видов вешалок, различающихся предназначением (для прихожей, для ванной комнаты), формой и материалом (дерево, металл, пластмасса, рога оленя).

Популярны вешалки из пластмассы, как практичное и недорогое решение.

Гардероб (с находящимися там вешалками) — обязательная часть некоторых учреждений и заведений. Например, о театре Станиславский говорил, что «театр начинается с вешалки».

История 
Первая вешалка-плечики появилась в 1903 году в руках американца Альберта Паркхауса, работавшего на проволочном заводе. Он не нашел свободный крючок, чтобы повесить своё пальто. Поэтому взял кусок проволоки и согнул из неё приспособление, на которое повесил пальто.

В культуре 
В США вешалка является символом нелегальных абортов, так как женщины с нежелательной беременностью часто использовали проволочную вешалку для искусственного прерывания беременности.

Это интересно 
Существует легенда о немце по фамилии Тремпель, фабриканте готового платья в Харькове в XIX веке. Согласно ей, каждое его изделие висело на вешалке, на которой был ярлык его фирмы «Тремпель». Потому по всей Южной России и Украине вешалки для костюмов (плечики) стали называть тремпелями. 

Однако, на самом деле слово "тремпель" - это заимствование из немецкого языка и означает разновидность схожей строительной конструкции.

В казахской юрте роль вешалки выполняет адалбакан.

Литература 
 Daniel Rozensztroch: Cintres Hangers, Verlag le Passage 06/2002 — ISBN 2-84742-007-X

Примечания 

Торговое оборудование
Предметы быта